Mansilla + Tuñón Architects is een architectenbureau gevestigd in Madrid, opgericht door Luis M. Mansilla en Emilio Tuñón Álvarez. 

Hun beroemdste ontwerp is waarschijnlijk het Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), waarmee ze in 2007 de European Union Prize for Contemporary Architecture wonnen. Andere bekende ontwerpen zijn het gebouw voor het Museo de Colecciones Reales in Madrid en het archief van de regio Madrid.

Zij geven les aan de ETSAM in Madrid en hebben lesgegeven aan de Städelschule in Frankfurt am Main, de Harvard Graduate School of Design, de EPFL in Lausanne, de Nueva Escuela de Arquitectura in Puerto Rico en aan de School of Architecture (Princeton).

Externe link
  Officiële website

Architectenbureau
Spaans bedrijf
Architectuur in Spanje
Economie in Madrid